Matko ist der Familienname folgender Personen:

 Aljoša Matko (* 2000), slowenischer Fußballspieler
 Karl Matko (* 1940), deutscher Politiker (CDU)
 Matej Matko (* 1979), slowenischer Fußballspieler
 Matevž Matko (* 2001), slowenischer Fußballspieler
 Matija Matko (* 1982), kroatischer Fußballspieler